Stefan Lewicki (1891–1979) – nauczyciel
 Stefan I Lewicki (ur. 1895) – major piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości (12 maja 1931) i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), kwatermistrz 15 pp, dowódca batalionu w 37 pp
 Stefan II Lewicki (ur. 1895) – kapitan lekarz doktor Wojska Polskiego, naczelny lekarz 24 pal w Jarosławiu
 Stefan Lewicki, hodowca zbóż
 Stefan Lewicki, profesor
 Stefan Lewicki, aktor

Przypisy